Мизяко́вские Хутора́ () — село в Винницком районе Винницкой области Украины.

Код КОАТУУ — 0520684003. Население по переписи 2001 года составляет 2283 человека. Почтовый индекс — 23213. Телефонный код — 432.
Занимает площадь 9,7 км².

В селе действует храм Рождества Пресвятой Богородицы Винницкого районного благочиния Винницкой епархии Украинской православной церкви.

История 
С советское время на территории села действовал колхоз имени Кирова.

Адрес местного совета 
23213, Винницкая область, Винницкий р-н, с.Мизяковские Хутора, ул.Пушкина, 8

Известные уроженцы и жители 
 Ромащук, Евдокия Ивановна — Героиня Социалистического Труда, звеньевая колхоза имени Кирова Винницкого района Винницкой области, родилась 15.10.1927 в селе Мизяковские Хутора Винницкого района Винницкой области.

Примечания

Ссылки 
 Мизяковские Хутора на сайте Верховной рады Украины 

Населённые пункты Винницкого района